Кубок европейского союза футзала проводится с 1995 года.

Победители и финалисты

Достижения

II Кубок обладателей кубков по футзалу 1997  
октябрь 1997 года, г. Алькудии , Испания

III Кубок обладателей кубков по футзалу 1998  
С 19 по 14 апреля 1998 года, г. Нерюнгри, республика Саха(Якутия), Россия

XII Кубок УЕФС 2008

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Финальный раунд

XV Кубок УЕФС 2011  
2-7 мая 2011г, г.Приморско, Болгария

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «B»

Группа «C»

Финальный раунд

XVI Кубок УЕФС 2012  
С 25 по 29 апреля 2012 года, гг. Бургас и Приморско, Болгария

XVII Кубок УЕФС 2013  
24-28 апреля 2013 года г.Бигулья, Франция

Групповой этап

Финальный раунд

Ссылки 
 Официальный сайт UEFS

Международные соревнования по футзалу
Мероприятия, регулярно проводимые с 1995 года